Carstvo sunca (roman), roman J.G. Ballarda iz 1984.
 Carstvo sunca (film), ekranizacija Stevena Spielberga iz 1987. s Christianom Baleom